Commerciale – relativo al commercio
 Commerciale – album musicale degli OneMic
 A commerciale – il simbolo @ utilizzato per esempio negli indirizzi email
 Bilancia commerciale - l'ammontare delle esportazioni e importazioni di uno stato

Pagine correlate 
 Banca Commerciale